Silence — второй музыкальный альбом финской пауэр-метал-группы Sonata Arctica. Был выпущен в 2001 году. Запись проходила в Tico Tico Studio в 2000—2001 году.

Обложка, поделенная на ночь и день, лето и зиму, призвана изображать природу. По утверждению солиста Тони Какко, не стоит читать в изображении слишком много и символизм закладывался лишь в цепочку следов, ведущих от костра.

Изначально название альбома должно было быть длиннее, но тогдашняя девушка Какко предложила вариант Silence () и, подумав, он решил использовать его.

Список композиций 

Песня «Respect the Wilderness» является бонусом на японской и корейской версиях альбома.

Участники записи 
 Тони Какко () — вокал, дополнительные клавишные
 Яни Лииматайнен () — гитара
 Марко Паасикоски () — бас-гитара
 Томми Портимо () — ударные
 Mikko Härkin — клавишные
 Mika Niilonen — речь
 Nik Van-Eckmann — мужской голос в песнях «…of Silence», «The End of This Chapter», «Last Drop Falls» и «The Power of One»
 Renay Gonzalez — женский голос в песне
 Mikko Karmila — фортепиано в песнях «The End of This Chapter» и «Tallulah»

Примечания

Ссылки 
 Silence  на официальном сайте группы
 
 

Альбомы Sonata Arctica
Альбомы Spinefarm Records